Marianna (Florida), població dels Estats Units
 Marianna (Arkansas), població dels Estats Units
 Marianna o Marianne , personificació de la República Francesa
 Maria Anna Victòria d'Espanya, reina de Portugal
 Maria Anna de Savoia (emperadriu d'Àustria), emperadriu d'Àustria
 Maria Anna Mozart, una música austríaca
 Vegeu articles de la viquipèdia que comencen per Maria Anna